Metsapere bezeichnet
 Metsapere (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Metsapere (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland